Bodengüte

 in der Landwirtschaft die Ertrags- und Bewirtschaftungsfähigkeit des Bodens, siehe Bodenschätzung
 im Bauwesen die Tragfähigkeit des Bodens als Untergrund, siehe Bodengutachten